Castello dei Ventimiglia – Alcamo
 Castello dei Ventimiglia – Castelbuono
 Castello dei Ventimiglia – Gangi
 Castello dei Ventimiglia – Geraci Siculo